«Ночь покера» () — криминальный триллер Грега Френсиса. Фильм выпущен на видео 5 декабря 2014 года.

Сюжет 
Стэн Джетер (Бо Мирчофф) — молодой полицейский, недавно ставший детективом. Любимое занятие Стэна — играть в покер со своими коллегами, полицейскими-ветеранами. Во время игры они рассказывают истории, связанные с расследованиями различных случаев убийств. Однажды Стэна похищает жестокий маньяк (Майкл Эклунд) и держит детектива в заключении вместе с Эми (Хелстон Сейдж), похищенной дочерью полицейского. Стэн начинает использовать рассказы своих товарищей-игроков в покер, чтобы найти выход из тюрьмы в которую его заключил маньяк.

В ролях

Критика 
Фильм получил неоднозначные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 44 % на основе 9 рецензий со средним баллом 5.1 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 23 из 100 на основе 17 рецензий критиков, что соответствует статусу «в целом неблагоприятные отзывы».

Журнал The Dissolve отметил, что исполнители ролей копов-ветеранов сыграли интересней, чем главные герои. Киножурнал We Got This Covered оценил актёрскую игру Майкла Эклунда в образе запоминающегося монстра-маньяка.

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2014 года
Фильмы-триллеры Канады
Фильмы Канады 2014 года
Фильмы-триллеры США